Hamza steht für:

 Hamza (; ), ein Zeichen der arabischen Schrift
 Hamza (Grundwasserleiter), einen vermuteten Grundwasserleiter unter dem Amazonas
 Hamza (Rapper), belgischer Rapper

Hamza ist der Eigenname folgender Personen:

 Hamza ibn ʿAbd al-Muttalib (567–625), ein Onkel und Gefährte des Religionsstifters Mohammed
 Hamza ibn ʿAlī az-Zuzani (985–ca. 1021), einer der Begründer der Drusen

Hamza bzw. Hamzah ist der Familienname folgender Personen:
 Abdi Idleh Hamza (* 1991), dschibutischer Fußballspieler
 Abdoul Aziz Hamza (* 1982), nigrischer Fußballspieler
 Amina Hamza Mohamed El-Guindi (* 1942), ägyptische Politikerin
 Amira Hamza (* 1991), algerische Schachspielerin
 Andreas Hamza, österreichischer Musiker
 Aref Hamza (* 1974), syrischer Lyriker
 Chatholi Hamza (* 1981), indischer Mittelstreckenläufer
 Fayçal Hamza (* 1992), algerischer Radrennfahrer
 Fouad Bey Hamza (1899–1952), saudi-arabischer Diplomat
 František Hamza, tschechischer Schriftsteller
 Gamal Hamza (* 1981), ägyptischer Fußballspieler
 Hamdan Hamza (1968), malaysischer Hockeyspieler
 Hamka Hamzah (* 1984), indonesischer Fußballspieler
 Hamqaamal Shah Hamzah (* 1986), singapurischer Fußballspieler
 Hazwan Hamzah (* 1991), Fußballspieler für Brunei
 Jamal Hamza (* 1956), irakischer Fußballspieler
 Javed Hamza (* 1988), pakistanischer Fußballspieler
 Johann Hamza (1850–1927), österreichischer Maler
 Khaoula Ben Hamza (* 1991), tunesische Taekwondoin
Madjid Hamza (* 1946), algerischer Radrennfahrer
Malek Hamza (* 1959), algerischer Radrennfahrer
 Mazlan Hamsah, malaysischer Leichtathlet
 Mohamad bin Hamzah (1918–1993), malaysischer Vexillograph und Architekt
 Mohamed Magdi Hamza (* 1996), ägyptischer Kugelstoßer
 Mohammed Hassan Hamza (* 1976), sri-lankischer Fußballspieler
 Osman Hamza (* 1988), sudanesischer Fußballspieler
 Shakir Hamzah (* 1992), singapurischer Fußballspieler
 Sonja Hamza, deutsche Fußballspielerin
 Tengku Razaleigh Hamzah, malaysischer Politiker
 Hamza (Boxer), ägyptischer Boxer (Afrikaspielesieger 1965)

Hamza ist der Name folgender Orte:
 Hamza (Distrikt), Distrikt im Gouvernement al-Qadisiyya, Irak
 Tinchlik (1963–2012 Hamza), Stadt in der Provinz Fargʻona, Usbekistan
 Hamza (Taschkent), Stadtteil von Taschkent, Usbekistan

Siehe auch:
 Hamsa
 Abu Hamza